Massac (Kentucky), een plaats in de VS

Massac (Aude)
Massac (Charente-Maritime)
ook:
Massac-Séran, Tarn